El término Bastard puede hacer referencia a:

Personas
 Toussaint Bastard ( 1784 - 1846 ) fue un botánico y pteridólogo francés.
 Ol' Dirty Bastard. Fue un rapero neoyorquino miembro del Wu-Tang Clan.

Historieta
 Bastard!!. Manga

Música
 Bastard (canción) canción de la banda estadounidense de hard rock Mötley Crüe.
 Bastard pop o mashup es un género de música popular.

Personajes ficticios
 Fat Bastard
 Bastard Operator from Hell  "Maldito Operador del Infierno".